Brandes is een Duitse en Nederlandse achternaam.

Voorkomen 
: In 1947 waren er 213 mensen met deze naam, in 2007 waren het er al 347. De naamdragers zijn over het hele land verpsreid.
: De naam Brandes komt hier amper voor. In 1998 waren er 12 naamdragers, verspreid over het land.

Bekende naamdragers 
 Co Brandes (1884-1955) was een Nederlands architect
 David Brandes (1968), Duits musicus
 Georg Brandes (1842-1927) was een Deens schrijver en literatuurcriticus 
 Jan Brandes (1743-1808) was een Nederlands predikant, tekenaar en aquarellist 
 Jan Laurens Andries Brandes (1857-1905) was een Nederlands filoloog, oudheidkundige en lexicograaf
 Joep Brandes (1920) is een voormalig Nederlands voetballer en voetbaltrainer
 Joseph Brandes was een Nederlands politicus uit de 19e eeuw
 Heinrich Brandes (1803–1868), Duits landschapsschilder
 Michiel Brandes (1955) is een Nederlands musicus en componist. 

Nederlandse of Vlaamse achternaam